Carmine Gautieri (n. 1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Gaudenzio Gautieri (1811-1858) – funzionario e politico italiano